Натуральне число 1568
 1568 рік до нашої ери
 1568 рік нашої ери